Le nom Esterel, ou Estérel, peut désigner :
 le massif de l'Esterel, un massif montagneux cristallin situé à l'est du Var, dans le sud-est de la France ;
 en informatique, Esterel, un langage de programmation informatique, conçu principalement par un groupe d'informaticiens français ;
 l'Escadron de transport 3/60 Esterel est une unité aérienne de transport de l'armée de l'air française ;
 Estérel, une ville québécoise ;
 l’Estérel, un cargo roulier de la Compagnie générale transatlantique mis en service en 1967, naufragé en 1980 ;
 l’Estérel, un car-ferry de la SNCM de 1981 à 1997, démoli en 2016.

voir aussi 
 Estérel - Côte d'Azur, un territoire touristique autour du massif.